André Engel peut désigner :
 André Engel (1880-1942), un paysagiste français ;
 André Engel (1946-), un metteur en scène français de théâtre et d'opéra.